Mickey Finn – drink addizionato di sostanze psicotrope
Mickey Finn – striscia a fumetti statunitense pubblicata dal 1936 al 1976
Mickey Finn – musicista britannico, batterista dei T. Rex
Mickey Finn – Cantante del gruppo Glam metal dei Jetboy.